Funadhoo (Divehi : ފުނަދޫ) signifie « île du Funa » (Funa est un bois dur à fleurs blanche). C'est est un nom propre qui peut désigner :
 Funadhoo, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Funadhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Funadhoo, une île de la subdivision de Shaviyani aux Maldives.